Johnson Island ist der Name folgender Inseln

 Johnson Island (Antigua)

in der Antarktis:
 Johnson-Insel (Antarktika)

in Australien:
 Johnson Island (Northern Territory)

in den Vereinigten Staaten:
 Johnson Island (Connecticut)
 Johnson Island (Citrus County, Florida)
 Johnson Island (Collier County, Florida)
 Johnson Island (Polk County, Florida)
 Johnson Island (Georgia)
 Johnson Island (Calhoun County, Illinois)
 Johnson Island (LaSalle County, Illinois)
 Johnson Island (Iowa)
 Johnson Island (Louisiana)
 Johnson Island (Lincoln County, Maine)
 Johnson Island (Oxford County, Maine)
 Johnson Island (Maryland)
 Johnson Island (Michigan)
 Johnson Island (Minnesota)
 Johnson Island (Mississippi)
 Johnson Island (Dunklin County, Missouri)
 Johnson Island (Maries County, Missouri)
 Johnson Island (St. Charles County, Missouri)
 Johnson Island (North Carolina)
 Johnson Island (Ohio)
 Johnson Island (Oregon)
 Johnson Island (Cocke County, Tennessee)
 Johnson Island (Greene County, Tennessee)
 Johnson Island (Hamblen County, Tennessee)
 Johnson Island (Knox County, Tennessee)
 Johnson Island (Washington)
 Johnson Island (West Virginia)
 Johnson Island (Wyoming)

in Kanada:
 Johnson Island (Kanada)